Leibelt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Leibelt (1885–1974), deutscher Schauspieler
 Moritz Leibelt (* 2000), deutscher Fußballspieler